Бауделио Валдес, Ла Касета има више значења:

 Бауделио Валдес, Ла Касета (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бауделио Валдес, Ла Касета (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику